Miguel Herrera peut désigner :
 Miguel Herrera : homme politique vénézuélien, ministre des Relations extérieures (1847-1848) ;
 Miguel Herrera (né en 1968) : footballeur, entraîneur et sélectionneur mexicain ;
 Miguel Herrera (né en 1989) : footballeur uruguayen ;
 Miguel Herrera : comédien.

Homonymie de patronyme